Clemens House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Clemens House (Alabama), NRHP-Nr. 74000419
 Clemens House (Mississippi), NRHP-Nr. 84002180
 Clemens House-Columbia Brewery District, NRHP-Nr. 84002622
 Clemens House-Columbia Brewery District (Boundary Increase), NRHP-Nr. 86001929